Busiaż – rzeka na Białorusi
 Busiaż – wieś na Białorusi